Опросник ЭмИн — первая в российской психологии методика для измерения представлений человека о своем эмоциональном интеллекте (ЭИ), разработанная Д. В. Люсиным.

История создания 
Опросник ЭмИн опирается на авторскую модель эмоционального интеллекта Д. В. Люсина, который определяется им как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими.

Работа над опросником проходила в несколько этапов.

Первая версия опросника была опубликована в 2004 году Д. В. Люсиным, О. О. Марютиной и А. С. Степановой. С целью разработки опросника на эмоциональный интеллект, а также получения данных о структуре эмоционального интеллекта и связях его компонентов с личностными чертами и полом испытуемых, авторами было проведено эмпирическое исследование на выборке из 84 человек. В составленном в результате опроснике большинство шкал обладало удовлетворительной надежностью.

В своей статье Р. Д. Робертс и соавторы, наряду с другими методиками измерения эмоционального интеллекта, рассматривали версию опросника ЭмИн 2004 года. Авторами были приведены приведены данные о внутренней согласованности шкал ЭмИна, которая была оценена как удовлетворительная.

Окончательная версия опросника ЭмИн была опубликована в 2006 году. Психометрический анализ был проведен на основе ответов 218 испытуемых и показал, что опросник обладает достаточно высокой надежностью.

Новые данные о психометрических свойствах опросника были получены на выборке в 745 человек и опубликованы в 2009 году. Полученные в этом исследовании результаты в целом почти полностью совпадают с результатами исследования 2006 года. Отличие связано с интерпретацией третьего и пятого факторов, поскольку, согласно результатам новейшего исследования, в третьем факторе смешиваются утверждения, относящиеся к обеим субшкалам (МУ и ВУ), соответствующим данным факторам, а также присутствуют два утверждения из субшкалы ВП.

Для дальнейшего психометрического обоснования требуются исследования валидности опросника ЭмИн.

Модель эмоционального интеллекта Д. В. Люсина 
Эмоциональный интеллект трактуется Д. В. Люсиным как когнитивная способность. Автор настаивает на том, что в структуру данного феномена не следует включать личностные черты, которые могут способствовать лучшему или худшему пониманию эмоций, но вместе с тем сами не являются компонентами эмоционального интеллекта.

В структуре эмоционального интеллекта выделяется два «измерения»:

1. Способность — к пониманию или управлению. Способность к пониманию эмоций предполагает, что человек может распознавать наличие эмоции, идентифицировать и называть ее, а также понимать ее причины и предвидеть возможные следствия. Способность к управлению эмоциями означает, что человек может произвольно контролировать интенсивность эмоций и их внешнее выражение, вызывать необходимую эмоцию.

2. Направленность — на свои или чужие эмоции. На собственные эмоции направлен внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ), а на чужие — межличностный (МЭИ).

Пересечение указанных «измерений» дает четыре вида эмоционального интеллекта:

Структура опросника 
Структуру опросника ЭмИн можно представить следующим образом:

Опросник состоит из 46 утверждений, по отношению к которым испытуемому предлагается выразить степень своего согласия по 4-балльной шкале, и затрагивает все четыре вида эмоционального интеллекта.

Утверждения опросника объединяются в 5 субшкал:

 Субшкала МП (понимание чужих эмоций) — способность понимать эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений эмоций и/или интуитивно; чуткость к внутренним состояниям других людей.
 Субшкала МУ (управление чужими эмоциями) — способность вызывать у других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных эмоций. Возможно, склонность к манипулированию людьми.
 Субшкала ВП (понимание своих эмоций) — способность к осознанию своих эмоций: их распознавание и идентификация, понимание причин их возникновения, способность к вербальному описанию.
 Субшкала ВУ (управление своими эмоциями) — способность и потребность управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать под контролем нежелательные.
 Субшкала ВЭ (контроль экспрессии) — способность контролировать внешние проявления своих эмоций.

Эти субшкалы объединяются в 4 шкалы более общего порядка:

 Шкала МЭИ (межличностный ЭИ)
 Шкала ВЭИ (внутриличностный ЭИ)
 Шкала ПЭ (понимание эмоций)
 Шкала УЭ (управление эмоциями)

Применение опросника ЭмИн в психологических исследованиях 
Данная методика находит свое применение при проведении эмпирических исследований в психологии. Ниже представлены некоторые из них.

Е. В. Новотоцкой-Власовой было проведено исследование, направленное на выявление связей между уровнем эмоционального интеллекта и особенностями мотивационной сферы личности. Автором использовался опросник ЭмИн и опросник А. Эдвардса «Список личностных предпочтений» в модификации Т. В. Корниловой.

Исследование Т. В. Корниловой и Е. В. Новотоцкой-Власовой было посвящено изучению взаимосвязи развития нравственного самосознания личности, свойств саморегуляции, связанных с преодолением неопределенности, и показателей эмоционального интеллекта. Испытуемые проходили тестирование по четырем методикам: опросник «Справедливость — забота», шкала толерантности к неопределенности в адаптации Е. Г. Луковицкой, опросник «Личностные факторы принятия решений ЛФР» Т. В. Корниловой, опросник ЭмИн Д. В. Люсина.

Н. А. Польской было проведено исследование, посвященное изучению связи факторов регуляции эмоций с особенностями самоповреждающего поведения, на двух группах респондентов. В клиническую группу вошли пациенты с пограничными психическими расстройствами, в неклиническую — респонденты без расстройств психического здоровья. Использовались следующие методики: шкала причин самоповреждающего поведения Н. А. Польской, русскоязычная версия опросника когнитивной регуляции эмоций Е. И. Рассказовой, А. Б. Леоновой и И. В. Плужникова, тест «Способы совладающего поведения» в русскоязычной адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк и М. С. Замышляевой, опросник ЭмИн версии 2009 года.

В одном из исследований И. Н. Андреевой изучалась взаимосвязь эмоционального интеллекта с частотой переживания фундаментальных эмоций (радости, горя, страдания, вины, гнева) и содержанием тезауруса эмоций у лиц юношеского возраста. Для получения данных использовался ряд методик: опросник ЭмИн, «Ассоциативный словарь эмоций» А. Г. Закаблука, модифицированная методика Т. Дембо.

Цель другого исследования И. Н. Андреевой состояла в изучении взаимосвязи эмоционального интеллекта с индивидуальными проявлениями самоактуализации у лиц юношеского возраста. Для получения данных использовались такие методики, как опросник ЭмИн версии 2006 года и самоактуализационный тест Э. Шострома (адаптация Ю. Е. Алёшиной, Л. Я. Гозмана, М. Загика, М. В. Кроз).

В исследовании Е. В. Воробьевой и соавторов способность к принятию агрессии рассматривалась во взаимосвязи с параметрами эмоционального интеллекта. Испытуемые заполняли опросник ЭмИн Д. В. Люсина и самоактуализационный тест САТ в русскоязычной адаптации Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз.

Ссылки 
 Тест Люсина

Литература 

Психодиагностические методики